NSM est un sigle pouvant signifier :
 Natural Semantic Metalanguage, une approche sémantique basée sur la réduction des concepts à des mots clés ;
 Neuflize Schlumberger Mallet, une banque absorbée par ABN AMRO ;
 National Socialist Movement, une organisation néonazie américaine ;
 Nova Scotia Museum, ensemble de 27 musées de Nouvelle-Écosse, au Canada ;
 Naval Strike Missile, un missile anti-navire et d'attaque terrestre.